Шведска је до сада учествовала 61 пут. Она је један од најуспешнијих такмичара, будући да су остварили шест победа.

Од увођења полуфинала 2004. године, само 2010. године нису успели да се пласирају у финале.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Шведска